

События 
 Год постконсулата Лампадия и Ореста.
 531—548 — Король вестготов Теудис. Перенёс столицу из Нарбонны в Барселону.
 Король вандалов Хильдерих, дружественный Византии, свергнут и убит. Власть захватил узурпатор Гелимер.
 531—534 — Король вандалов Гелимер.
 531—579 — Царь Ирана Хосров I Ануширван («Бессмертная душа»). При нём произведена опись всех земель и установлены точные размеры налогов. За это он был прозван «Справедливым».
 Персидский поход в Сирию.
 апрель. Сражение под Каллиником. Византийская армия терпит поражение от персов.
 Главнокомандующим во Фракию, против славян, был назначен один из лучших полководцев Византии Хилвуд. Не ограничиваясь пассивной обороной Дуная, он сам начинает набеги на славянские земли.
 Эрчжу Шилунь сменил царя.
 531—532 — Император Вэй Тоба Гун.
 Гао Хуань разбил Эрчжу Дао и провозгласил царём Тоба Лана.
 531—535 — 27-й император Японии Анкан.

Скончались 

 Клотильда Младшая
 Кавад I
 Амаларих, король вестготов

См. также